La Presidential Unit Citation ou PUC, appelée la Distinguished Unit Citation ou DUC jusqu’au , est une décoration décernée aux unités des Forces armées des États-Unis et à leurs alliés, pour héroïsme extraordinaire lors de combats contre un ennemi armé, depuis le .

L'unité doit s'être conduite avec courage et détermination et avoir accompli sa mission dans des conditions dangereuses. Cette décoration est rarement accordée à une unité d'importance numérique supérieure à celle d'un navire, d'un bataillon ou d'une escadre.

Plusieurs unités françaises, canadiennes et belges ont obtenu cette décoration à la suite de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, dont la  blindée pour la libération de Strasbourg, le  REI, le Régiment d'infanterie chars de marine, le  du  Régiment de tirailleurs tunisiens (4e RTT) pour la prise d'Orbey, en Alsace, les 15 et  et le bataillon français de l'ONU en Corée.

La décoration est portée par les membres de l'unité citée et est considérée comme une décoration personnelle pour ceux qui ont participé aux actions faisant l'objet de cette citation. Les autres ne portent la décoration que durant la période où ils font partie de cette unité.

Références 

Décoration militaire des États-Unis